Поколение Икс:
 Поколение X — поколение людей, родившихся примерно в 1965—1980 годах.
 «Поколение X» — дебютный роман Дугласа Коупленда.
 Generation X — группа первой волны британского панк-рока, также название книги Джейн Деверсон.
 «Поколение X» — музыкальный альбом группы «Алиса»
 «Поколение Икс» — фильм 1996 года компании FOX, основанный на истории Людей Икс.
 «Поколение Икс» — команда супергероев-мутантов во вселенной Marvel Comics.